Miejscowości w USA:
 Grand Blanc – miasto w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee
Gminy w USA:
 Grand Blanc (ang. Grand Blanc Township) – gmina w stanie Michigan, w hrabstwie Genesee